

Patronyme 
 Émile Verhaeren (1855-1916) est un poète belge.

Toponyme 
 Avenue et

Autre 
 (12697) Verhaeren est un astéroïde.